Quercus obtusifolia désigne deux espèces de chênes :
Quercus obtusifolia Rydb., synonyme de Quercus gambelii Nutt.;
 Quercus obtusifolia D.Don, synonyme de Quercus semecarpifolia Sm.